Mena hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Mena (cráter) en el planeta Mercurio.
 Mena (minería): término usado en minería.

Lugares 
 Valle de Mena: municipio de la provincia de Burgos, España.
 Mena (Arkansas): ciudad del condado de Polk, Arkansas, Estados Unidos.
 Mena (Ucrania): ciudad ucraniana en el Óblast de Chernígov.
 MENA (región) - 'Middle East & North Africa': acrónimo utilizado en el mundo anglosajón, para referirse a la región de Oriente Medio y el Norte de África, o con otra denominación, territorio que abarcan las regiones de Magreb y Máshrek.

Personas 
 Alonso de Mena: escultor andaluz del .
 Carlota de Mena:  actriz de teatro española. 
 Eugenio Mena: futbolista chileno.
 José María Mena: futbolista español.
 José María Mena Álvarez: jurista español.
 José María de Mena Calvo: historiador y escritor español.
 Juan de Mena: poeta cordobés del .
 Juanjo Mena: director de orquesta español.
 Miguel Mena: escritor y actor español. 
 Miguel Mena: ingeniero salvadoreño.
 Odlanier Mena: militar chileno, director de la CNI.
 Pedro de Mena: escultor andaluz del .
 Sergio Mena: periodista español.

Además 
 Mena: personaje de la serie de televisión Fraggle Rock.
 Mena (álbum), de la cantante chilena Javiera Mena.
Congregación de Mena
MENA: menor extranjero no acompañado

Enlaces externos